Gergely Pál - festőművész, az ipolysági gimnázium volt tanára
 Gergely Pál (1902–1982) fogalmazó, irodalomtörténész, könyvtáros, lapszerkesztő
 Gergely Pál (1921–1993) karnagy
 Gergely Pál István (1947) biokémikus